Hylander är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 561 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Hylander
 Anders Hylander (1750–1830), professor i teologi
 Anders Hylander (gymnast) (1883–1967)
 Anders Hylander (politiker) (1838–1930), lantbrukare och politiker
 Anna Hylander (född 1973), filmregissör
 Dan Hylander (född 1954), låtskrivare, sångare och gitarrist
 Einar Hylander (1913–1989), konstnär
 Erik Hylander (1895–1946), bergsingenjör
 Hjalmar Hylander (1877—1965), botaniker
 Ivar Hylander (1900–1982), biskop
 Nils Hylander (1904–1970), botaniker
 Nils Johannesson Hylander (1861–1929), missionär, redaktör och författare
 Torsten Hylander (född 1944), konstnär

Släktinformation
Det är flera släkter med efternamnet Hylander:

 Hylander (från Kåryd i Larv. Västergötland)
 Anders Hylander teolog, professor

 Hylander (från Hyringa, Västergötland)
 Per Hylander, lagman
 Nils Hylander. botanist, professor
 Ivar Hylander, biskop
 Erik Hylander, civilingenjör, matrikelutgivare

 Hylander (från Raus, Skåne)
Nils Hylander, missionär, språkman
 Fride Hylander, läkare
 Tofte Hylander, författare

 Hylander (från Göteborg)
 Einar Hylander, skådespelare
 Torsten Hylander, konstnär
 Anna Hylander, filmare

Källor

Svenska släkter
Svenska efternamn